Hip Park (укр. Хіп Парк) — українська компанія, один з місцевих лідерів виробництва дитячих майданчиків. Заснована у 2013 році у Дніпрі, Україна, Тарабою Дмитром Юрійовичом та Капінус Іллєю Ігоровичем.

Короткий опис компанії 
Зараз Hip Park займається архітектурним проєктуванням та будівництвом вуличного обладнання. Працює у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах України та у Фінляндії. Обслуговує власні парки атракціонів у Бердянську.

Досягнення 
Hip Park працює з великими девелоперськими компаніями та забудовниками України, як KAN Development, Stolitsa Group, Saga Development, Kadorr Group та інші. 

Обладнання компанії у складі ландшафтних проєктів є переможцем українських та світових нагород, серед яких Ukrainian Urban Awards, EUMiesAward, Mool, 2A Continental Architectural Award.

У 2019 році Hip Park побудувала один з найдорожчих дитячих комплексів України у ЖК «Файна Таун». Бюджет комплексу склав 10 мільйонів гривень.

Джерела 

Підприємства Дніпра
Засновані в Україні 2013